Хэкворт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хэкворт, Дэвид Хаскелл (1930—2005) — полковник Армии США, военный журналист.
 Хэкворт, Тимоти (1786—1850) — английский изобретатель паровозов.